Эгед:

 Эгед — самая крупная автобусная компания в Израиле.
 Эгед Таавура — израильская автобусная компания.